Firmin Marbeau (1798-1875), homme politique, jurisconsulte et philanthrope français ;
 Édouard Marbeau, maire de Meudon.

 Rue Marbeau, voie du  de Paris ;
 Boulevard Marbeau, voie du  de Paris.